Sezóna 2008/09 byla 51. a poslední sezónou Poháru UEFA, který nově nahradila Evropská liga UEFA. Finále se hrálo 20. května 2009 na Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu v Istanbulu.Obhájce titulu byl ruský celek FK Zenit Sankt-Petěrburg.

Účastníci 
Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 122 týmů z 53 členských zemí UEFA. Každá země měla přidělen počet míst podle umístění v žebříku podle koeficientů UEFA:

 Země 1-6: 3 týmy
 Země 7-8: 4 týmy
 Země 9-15: 2 týmy
 Země 16-21: 3 týmy
 Země 22-37 a 39-50: 2 týmy
 Země 38, 51, 52: 1 tým
 Země 53 (Černá Hora): 2 týmy
a navíc
 3 týmy na základě hodnocení UEFA Fair Play
 11 vítězů 3. kola poháru Intertoto
 16 poražených ze 3. předkola Ligy mistrů
 8 týmů na 3. místech základních skupin Ligy mistrů

1. předkolo: (74 týmů)
 33 vítězů národních pohárů zemí 21-53
 32 týmů ze druhých míst v lize zemí 19-37, 39-50 a 53
 6 týmů ze třetích míst v lize zemí 16-21
 3 místa pro týmy na základě hodnocení UEFA Fair Play

2. předkolo: (64 týmů)
 37 vítězů 1. předkola
 6 vítězů národních pohárů zemí 15-20
 7 týmů ze třetích míst v lize zemí 9-15
 3 týmů ze druhých míst v lize zemí 16-18
 11 vítězů 3. kola Poháru Intertoto

1. kolo: (80 týmů)
 32 vítězů 2. předkola
 14 vítězů národních pohárů zemí 1-14
 2 týmy ze třetích míst v lize zemí 7-8
 5 týmů ze čtvrtých míst v lize zemí 4-8
 7 týmů z pátých míst v lize zemí 1-3 a 5-8
 2 týmy ze šestých míst v lize zemí 1-2
 2 vítězové ligových pohárů ze zemí 3-4
 16 poražených ze 3. předkola Ligy mistrů

Skupinová fáze: (40 týmů)
 40 vítězů 1. kola

Vyřazovací fáze: (32 týmů)
 24 postupujících týmů ze skupinové fáze (3 nejlepší týmy z každé skupiny)
 8 týmů ze 3. míst základních skupin Ligy mistrů

Předkola

1. předkolo 
Los prvního předkola se uskutečnil 1. července 2008. Úvodní zápasy se hrály 17. července a odvety pak 31. července 2008.

!colspan="5"|Středomořský region
|-

|-
!colspan="5"|Středoevropský region
|-

|-
!colspan="5"|Severoevropský region
|-

|}

Poznámka: Týmy Manchester City FC, FC Nordsjælland a Hertha BSC se kvalifikovaly na základě UEFA Fair Play.

2. předkolo 
Úvodní zápasy se hrály 14. srpna a odvety 28. srpna 2008.

!colspan="5"|Středomořský region
|-

|-
!colspan="5"|Středoevropský region
|-

|-
!colspan="5"|Severoevropský region
|-

|}

 1 Zápas nebyl odehrán kvůli probíhajícímu konfliktu v Jižní Osetii a Abcházii. O postupujícím rozhodovalo pouze utkání na půdě Austrie Vídeň.

1. kolo 
Los se uskutečnil 29. srpna 2008. Úvodní zápasy byly odehrány 18. září, odvety 2. října 2008.

!colspan="5"|
|-

|}

Základní skupiny

Play off 
Do play off postoupily nejlepší tři celky z každé skupiny (celkem 24 týmů) a týmy na třetích místech základních skupin Ligy mistrů.

3. kolo 
Los se uskutečnil 19. prosince 2008. Úvodní zápasy jsou na programu 18. a 19. února, odvety pak 26. února 2009.

|}

Osmifinále 
Úvodní zápasy se odehráli 12. března, odvety 18. a 19. března 2009.

|}

Čtvrtfinále 
Úvodní zápasy se odehráli 9. dubna, odvety 16. dubna 2009.

|}

Semifinále 
Úvodní zápasy se odehrají 30. dubna, odvety 7. května 2009

|}

Finále

Vítěz

Související články 
 Liga mistrů UEFA 2008/09
 Pohár Intertoto 2008

Externí odkazy 
 

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009